Петра Мандула і Барбара Шетт були чинними чемпіонками, але обидві вони завершили професійну кар'єру раніше того сезону. Свій останній матч Мандула зіграла в першому колі Відкритого чемпіонату Франції проти Анабель Медіна Гаррігес, А Шетт знялася з Відкритого чемпіонату Австралії після поразки в другому колі від Даніели Гантухової.

Емілі Луа і Катарина Среботнік виграли титул, у фіналі перемігши пару Лурдес Домінгес Ліно і Марта Марреро з рахунком 6–1, 3–6, 6–2.

Сіяні пари

Сітка

Примітки

Посилання 
 Official results archive (ITF) 
 Official results archive (WTA) 

Tippmix Budapest Grand Prix, парний розряд